Une Sex machine est un dispositif sexuel mécanisé, ainsi qu'un argument de séduction faisant allusion à des capacités sexuelles hors pair, qui a notamment fait l'objet de plusieurs chansons. Sex machine ou Sex Machine peut faire référence à :

Dispositif mécanisé 
 une sex machine est le terme anglais désignant une machine sexuelle mécanisée permettant d'obtenir du plaisir sexuel par pénétration, appelée en français fucking machine.

Musique

Chansons 
 Sex Machine, une chanson de l'album Stand! du groupe Sly and the Family Stone, sortie en 1969 ;
 , un double album de James Brown sorti en 1970 ;
 Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine, également appelée Sex Machine, une chanson funk du chanteur américain James Brown, tirée de cet album ;
 , un album du groupe funk Kool and the Gang sorti en 1971.
 , un album de James Brown sorti en 1975 ;
 Get Up I Feel Like Being a Sex Machine, Parts 1 & 2, deux chansons  tirées de cet album.
 Sex Machinegun, le premier album studio du groupe japonais Sex Machineguns, sorti en 1998 ;
 Sex Machinegun, la première chanson tirée de cet album.

Groupes de rock 
 Carter the Unstoppable Sex Machine, un groupe de rock britannique formé en 1988 par le chanteur  ;
 Sex Machineguns, un groupe de heavy metal japonais formé en 1996.
  ou BTSM, un groupe canadien de musique électronique.

Cinéma 
 The Sex Machine, le titre en anglais du film italien En 2000, il conviendra de bien faire l'amour, de Pasquale Festa Campanile, sorti en 1975.

Télévision 
 Sex Machine, une émission musicale de télévision française, diffusée entre 1983 et 1986.
 L'Attaque de Sex Machine, le troisième épisode de la saison 2 de la série télévisée américaine Une nuit en enfer.

Théâtre 
 Sex Machine, un spectacle théâtral de 2005 écrit et joué par la comédienne italienne Giuliana Musso, ayant pour thème la prostitution en Italie.

Musée 
 Le Sex Machines Museum, un musée de l'érotisme situé dans la ville de Prague en République tchèque.